Wiepersdorf – frazione della città di Schönewalde nel circondario dell'Elbe-Elster (Brandeburgo)
 Wiepersdorf – frazione del comune di Niederer Fläming nel circondario rurale del Teltow-Fläming (Brandeburgo)